Góry ist der Name folgender Orte:

Polen:
 Góry (Budry), Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Gurren, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Góry (Działdowo), Ort im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Góry (Kętrzyn), Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Uri, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Góry (Wilczęta), Ort im Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Guhren, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen
 Góry (Strzałkowo), Ort im Powiat Słupecki, Woiwodschaft Großpolen, bis 1945: Gory, Kreis Wreschen, Posen
 Góry (Wilczyn), Ort im Powiat Koniński, Woiwodschaft Großpolen
 Góry (Michałów), Ort im Powiat Pińczowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Góry (Iwanowice), Ort im Powiat Krakowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Góry (Janikowo), Ort im Powiat Inowrocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Góry (Torzym), Ort im Powiat Sulęciński, Woiwodschaft Lebus
 Góry (Sokolniki), Ort im Powiat Wieruszowski, Woiwodschaft Łódź
 Góry (Uniejów), Ort im Powiat Poddębicki, Woiwodschaft Łódź
 Góry (Gorzków), Ort im Powiat Krasnotawski, Woiwodschaft Lublin
 Góry (Kraśnik), Ort im Powiat Kraśnicki, Woiwodschaft Lublin
 Góry (Markuszów), Ort im Powiat Puławski, Woiwodschaft Lublin
 Góry (Urzędów), Ort im Powiat Kraśnicki, Woiwodschaft Lublin
 Góry (Zakrzówek), Ort im Powiat Kraśnicki, Woiwodschaft Lublin
 Góry (Goworowo), Ort im Powiat Ostrołęcki, Woiwodschaft Masowien
 Góry (Jakubów), Ort im Powiat Miński, Woiwodschaft Masowien
 Góry (Korczew), Ort im Powiat Siedlecki, Woiwodschaft Masowien
 Góry (Promna), Ort im Powiat Białobrzeski, Woiwodschaft Masowien
 Góry (Cieszków), Ort im Powiat Milicki, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1936: Guhre, 1936 bis 1945 Konradshöh, Kreis Militsch, Schlesien
 Góry (Białogard), Ort im Powiat Białogardzki, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Bergen, Kreis Belgard, Pommern

Weißrussland:
 Gory (Weißrussland), Ortschaft im Rajon Tschaschniki, Woblast Wizebsk

Siehe auch:
 Gori (Begriffsklärung)
 Guri